Le nom tunisien peut être employé comme :
 nom commun, pour désigner l'arabe tunisien
 adjectif, pour qualifier ce qui se rapporte à la Tunisie ou à l'arabe tunisien
 nom propre, pour désigner les Tunisiens, les habitants de la Tunisie.